Семён Семёнович Абра́мов (; ) — советский, белорусский ; доктор ветеринарных наук, профессор Витебской академии ветеринарной медицины; Заслуженный работник образования Республики Беларусь (1999).

Биография 
Родился 7 ноября 1938 года в деревне Глыбоцкое (ныне — Гомельского района Гомельской области).

В 1960 году окончил Витебский ветеринарный институт по специальности «ветеринария» с квалификацией «ветеринарный врач». Работал в Слуцком районе: заведовал ветеринарным участком, был ветеринарным врачом Слуцкой ветеринарной лечебницы, директором Слуцкой городской ветеринарной станции.

В 1969 году окончил аспирантуру при кафедре внутренних незаразных болезней Витебского ветеринарного института, после чего преподавал в том же институте: ассистент, с 1971 — доцент кафедры патологии и терапии; в 1988—1990 — профессор кафедры внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. Одновременно был деканом факультета ветеринарной медицины (1988—1990), первым проректором академии (1995—2001), заведовал кафедрой внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных (2006—2008).

Умер 3 апреля 2017 года.

Научная деятельность 
В 1969 году защитил кандидатскую, в 1986 — докторскую диссертацию. Доцент (1971), профессор (1988).

Основные направления исследований:
 лечение и профилактики болезней сельскохозяйственных животных, протекающих с нарушением обмена веществ;
 влияние физических и фармакологических средств на естественную резистентность у крупного рогатого скота.

Избранные труды 
 Абрамов С. С., Белко А. А., Мацинович А. А., Курдеко А. П., Коваленок Ю. К., Саватеев А. В. Перекисное окисление липидов и эндогенная интоксикация у животных (значение в патогенезе внутренних болезней животных, пути коррекции). — Витебск : УО ВГАВМ, 2007. — 208 с.
 Абрамов С. С., Курдеко А. П., Белко А. А., Коваленок Ю. К., Мацинович А. А., Петров В. В., Иванов В. Н. Лечение животных при внутренней патологии с использованием препаратов отечественного производства : практическое руководство. — Витебск : УО ВГАВМ, 2005. — 199 с.
 Абрамов С. С., Курдеко А. П., Белко А. А., Самсонович В. А., Коваленок Ю. К., Мацинович А. А., Иванов В. Н., Кучинский М. П. Общая терапия животных : руководство для студентов факультетов ветеринарной медицины, учащихся ветеринарных отделений ССУЗов и ветеринарных специалистов / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск : УО ВГАВМ, 2005. — 188 с.
 Ятусевич А. И., Андросик Н. Н., Абрамов С. С., Максимович В. В. Новое в патологии животных. — Минск : Техноперспектива, 2008. — 403 с.

Награды 
 Заслуженный работник образования Республики Беларусь (1999)
 орден Почёта (2015)
 Почётные грамоты Минсельхозпрода, Министерства образования, ВАК РБ, Управления ветеринарии Украины, Московской академии ветеринарной медицины, Белоцерковского аграрного университета.

Примечания

Литература 
 Абрамаў Сямён Сямёнавич // Ветэрынарная энцыклапедыя : А — Я / рэд. А. І. Ятусевіч. — Мiнск : БелЭн, 1995. — С. 24.
 Абрамаў Сямён Сямёнавич // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэд. Г. П. Пашкоў [i iнш.]. — Мiнск : БелЭн, 1996. — Т. 1 : А — Аршын. — С. 37.
 Абрамов Семен Семенович // Республика Беларусь : энциклопедия : в 6 т. / ред. Г. П. Пашков [и др.]. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2006. — Т. 2: А — Герань. — С. 8.
 Абрамов Семен Семенович // Ветеринарная энциклопедия : в 2 т. / С. С. Абрамов [и др.]; ред. А. И. Ятусевич [и др.]. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броўкi, 2013. — Т. 1. А — К. — С. 7.
 Абрамов Семен Семенович // Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины: история и современность (к 90-летию со дня основания) / ред. А. И. Ятусевич [и др.]. — Витебск : ВГАВМ, 2014. — С. 130—131.

Ссылки 
 

Персоналии:Слуцкий район
Заслуженные работники образования Республики Беларусь